Gewerbepark bezeichnet:

 Gewerbepark, von privaten Unternehmen erschlossenes Gewerbegebiet

Gewerbepark heißen folgende geographischen Objekte:

 Gewerbepark (Gemeinde Pram), Ortschaft der Gemeinde Pram, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Gewerbepark (Gemeinde Saxen), Ortschaft der Gemeinde Saxen, Bezirk Perg, Oberösterreich
 Gewerbepark (Schlüßlberg), Ortschaft der Gemeinde Schlüßlberg, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Gewerbepark (Gemeinde Puchkirchen), Ortsteil der Gemeinde Puchkirchen am Trattberg, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich

sowie:
 Gewerbepark Mitte, Ortschaft der Gemeinde Redlham, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Gewerbepark Ost, Ortschaft der Gemeinde Redlham, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Gewerbepark Süd, Ortschaft der Gemeinde Waizenkirchen, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Gewerbepark West, Ortschaft der Gemeinde Redlham, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich

Siehe auch: 
 Handelspark